Цзю:
 Цзю, Константин Борисович (род. 1969) — советский, российский и австралийский боксёр.
 Цзю, Тим (род. 1994) — австралийский и российский боксёр-профессионал.